Нуево Мијелерас има више значења:

 Нуево Мијелерас, Ла Трес (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Нуево Мијелерас, Ла Трес (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику